Gutow bezeichnet:
 Gutow, eine Gemeinde im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern (Deutschland)
 Dorf Gutow und Hof Gutow, Ortsteile der Gemeinde Damshagen im Landkreis Nordwestmecklenburg

Gutow oder Gutov ist der Familienname von:
 Andrej Gutow (* 1978), russischer Schachspieler
 Dmitri Gennadjewitsch Gutow (* 1960),  russischer Künstler.